Mercado Público do Alecrim pode referir-se aos dois mercados localizados no bairro do Alecrim, em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. São eles:

 Mercado Público Antônio Carneiro, conhecido como Mercado da 6

 Mercado Público da Pedra, conhecido como Mercado da 4

Mercado Público do Alecrim